El término Bonnevaux puede referirse a:

 Bonnevaux, comuna francesa de Doubs.
 Bonnevaux, comuna francesa de Gard.
 Bonnevaux, comuna francesa de la Alta Saboya.
 Abadía de Bonnevaux, abadía cisterciense en Isère (comuna de Villeneuve-de-Marc).